Заго́тзерно — название населённых пунктов в России:

 Заготзерно — посёлок в Дюртюлинском районе Башкортостана, упразднён в 1989 г.
Заготзерно — хутор в Мечетлинском районе Башкортостана, упразднён в 1968 г.
 Заготзерно — посёлок в Знаменском районе Омской области.
 Заготзерно — посёлок в Саргатском районе Омской области.
 Заготзерно — посёлок в Осинском районе Пермского края.

См. также 
 Букановское Заготзерно